Валенти́н Жу́ков:
 Жуков, Валентин Васильевич (род. 1937) — советский тренер по волейболу.
 Жуков, Валентин Михайлович (1928—2018) — советский и российский скульптор, народный художник Российской Федерации.
 Жуков, Валентин Семёнович (1916—1968) — Герой Советского Союза.